
Алексе́й Ви́кторович Андро́нов (род. 12 декабря 1972, Ленинград) — российский лингвист. Кандидат филологических наук, доцент Санкт-Петербургского университета и заведующий отделением балтистики кафедры общего языкознания Филологического факультета. Иностранный член-корреспондент Академии наук Латвии. Преподает латышский и литовский языки, теоретическую сопоставительную грамматику балтийских языков и другие предметы. Председатель организационного комитета ежегодных международных конференций «Балтистика в Петербурге» (1998–2008). Член редакционных советов журналов «Acta Linguistica Lithuanica» (2001–2010), «Baltu filoloģija», «Lietvių kalba» и «Vārds un tā pētīšanas aspekti». Награждён Медалью ордена Великого князя Литовского Гядиминаса.

Образование 

 В 1995 году окончил отделение русского языка и литературы Санкт-Петербургского государственного университета.
 1995 г. — защита дипломной работы «Очерк литовского языка. Словоизменение».
 1999 г. — защита кандидатской диссертации «Сопоставительная грамматика литовского и латышского языков. Словоизменение».
 В 1993-94 гг. проходил стажировку на кафедре балтийской филологии Вильнюсского университета, а в 1996-97 гг. — на кафедре балтийских языков Латвийского университета.

Работы

Примечания

Ссылки 
 Личная страница А. В. Андронова на сайте кафедры общего языкознания СПбГУ 
 Everita Andronova Latviešu valoda Sanktpēterburgas Valsts Universitātē журнал Tagad, 2008: 2, 62.-64. стр.

Лингвисты России
Балтисты
Иностранные члены АН Латвии
Выпускники филологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Преподаватели филологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета